Musahip (Tyrkisk: Musahiplik) er navnet på det religiøse broderskab, der kræves indgået for at kunne blive initieret i alevismen.

Musahip er arabisk og kommer af roden sahib (Arabisk: صاحب,), som kan oversættes til "ven" eller "ledsager". Den oprindelige betegnelse for dette broderskab er muwakhat (Arabisk: مواخـاـت), som betyder "broderskab". Dette ses både i ahadith og ved tidlige alevitiske skikkelser som Abu'l Wafā'.

I alevismen er det nødvendigt at enhver mand får sig en musahip, for at kunne blive initieret i tarikat-stadiet. Når to mænd bliver musahip med hinanden, anses de for at være brødre, og de bliver derfor pålagt en masse pligter i forhold til hinanden. Et musahip-par er f.eks. forpligtet til at støtte hinanden i svære stunder og holde tæt kontakt med hinanden. Dette broderskab har også en betydning for ægtefæller og børn til de pågældende personer. Det betyder f.eks. at børnene i de to musahip-familier ikke kan gifte sig med hinanden i et bestemt antal generationer, da også de anses som værende søskende.

Musahip-systemet beskrives af Pir Sultan Abdal på følgende vis:

Følgende digt af Shāh Khatā'ī forklarer også betydningen af en musahip:

Referencer 

Alevisme